Adametz 

steht für

 Druckerei F. Adametz, die von Franz Adametz geleitete Kunstdruckerei und Abziehbilderfabrik im 20. Jahrhundert mit Sitz in Wien

ist der Familienname folgender Personen:

 Addi Adametz (* 1921), deutsche Schauspielerin
 Emilie Adametz (1885–1968), österreichische Ornithologin
 Gustav Adametz (1854–1931), deutscher Landrat
 Hans Adametz (1896–1966), österreichischer Keramiker und Bildhauer
 Heinrich Emil Adametz, deutscher Maler
 Johann Nepomuk Adametz (1798–1872), österreichischer Architekt
 Karl Adametz (1828–1905), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Karoline Adametz (Lotte Adametz) (1879–1966), österreichische Paläontologin, Prähistorikerin und Beamtin
 Leopold Adametz (1861–1941), österreichischer Tierzucht- und Vererbungsforscher
 Rudolf Adametz (1923–1983), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Adametz (1883–1967), deutscher Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Adamec